Einen Rollabschluss stellen die folgenden Objekte dar:

 Rollladen
 Rolltor